Il doppio del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Donald Johnson e Piet Norval che hanno battuto in finale Roger Federer e Dominik Hrbatý 7-6(9), 4-6, 7-6(4).

Teste di serie 

 Paul Haarhuis /  Sandon Stolle (quarti di finale)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (primo turno)

 Alex O'Brien /  Jared Palmer (quarti di finale)
 Donald Johnson /  Piet Norval (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 2000
ATP Tour 2000